Make a Scene — четвёртый студийный альбом английской певицы Софи Эллис-Бекстор. Релиз альбома состоялся 18 апреля 2011 года в России, и только 6 июня на родине певицы в Великобритании.

Об альбоме

Запись альбома 
Эллис-Бекстор 6 октября подтвердила, что готов трек-лист к альбому и он должен выйти в октябре.

Продвижение 
15 апреля 2011 года на сайте Lenta.ru появился семплер альбома, содержащий 30-секундные фрагменты каждого из 14 треков пластинки.

17 апреля 2011 года лейбл Polydor Records открыл официальную страницу альбома 'Make a Scene' на MySpace, где доступно его полное прослушивание. Также там объявлено, что как только счетчик прослушиваний дойдет до 55 тысяч, появится скрытый бонус-трек.

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Релизы

Примечания 

Альбомы Софи Эллис-Бекстор
Альбомы, спродюсированные Кельвином Харрисом
Синти-поп-альбомы Великобритании